

Pessoas 
 Robert Mills arquiteto estado-unidense.
 Robert L. Mills físico estado-unidense.

Desambiguações de antropônimos